Diese Episodenliste enthält alle Folgen der vom 8. Dezember 1985 bis 29. März 2020 ausgestrahlten Fernsehserie Lindenstraße.

Ausstrahlung und Spieltag 
Ausstrahlungstag ist, soweit nicht anders angegeben, immer Sonntag (meist 18:50 Uhr; bis 6. März 2005 18:40 Uhr). Die Folge spielt, wenn nicht anders angegeben, am jeweiligen Donnerstag zuvor.

Folgen nach Jahr

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sonntage ohne Folge 
Die Lindenstraße fiel an 33 Sonntagen aus verschiedenen Gründen aus.

Siehe auch 
 Liste der Darsteller und Figuren der Lindenstraße

Weblinks 
 Homepage der Lindenstraße

Einzelnachweise 

Das Erste
Episodenliste